Владимир Губа:
 Губа, Владимир Иванович (род. 1951) — советский и российский инженер, менеджер и автогонщик.
 Губа, Владимир Петрович (1938—2020) — советский и украинский композитор.